Arka (Hongarije), een Hongaars dorp in het comitaat Borsod-Abaúj-Zemplén
 Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging (ARKA)
 ArkA Symfonie Orkest Maastricht, een Nederlands orkest
 Arka Gdynia, een Poolse voetbalclub
 Arka (stoel), een stoelontwerp van de architect en ontwerper Yngve Ekström